

Toponyme 

 Le Buisson, ancienne commune française du Calvados, aujourd'hui intégrée à Merville-Franceville-Plage ;
 Le Buisson, ancienne commune française de la Dordogne, aujourd'hui intégrée à Le Buisson-de-Cadouin ;
 Le Buisson, commune française de la Lozère ;
 Le Buisson, ancienne commune française de la Manche, aujourd'hui intégrée à Saint-Germain-sur-Sèves ;
 Le Buisson, commune française de la Marne.

Voir aussi 

 Le Buisson-de-Cadouin, commune française de la Dordogne ;
 Le Buisson, quartier de Cressely, commune française de Magny-les-Hameaux.